Rallye Dakar 2011 byla 33. (32. konaný) ročník slavné dálkové rallye. Už po třetí se jelo v Argentině a Chile. Odstartovala 1. a skončila 16. ledna. Pořadatel, Amaury Sport Organisation, se s vládou Argentiny a vládou Chile dohodl na pořádání rallye na jejich území 23. března 2010.

Odstartováno bylo 1. ledna 2011 z Buenos Aires. a cíl rallye byl 16. ledna tamtéž. V kategorii motocyklů vyhrál Marc Coma na KTM, ve čtyřkolkách zvítězil Alejandro Patronelli s Yamahou, v kategorii automobilů získali vítězství Nasser Al-Attiyah s navigátorem Timo Gottschalkem ve voze Volkswagen a v kamionech zvítězil Vladimir Čagin s navigátorem Sergejem Savostinem a mechanikem Ildarem Šajsultanovem na Kamazu.

Etapy

Výsledky

Výsledky etap

Motocykly

Čtyřkolky

Automobily

Kamiony

Konečné výsledky

Motocykly

Čtyřkolky

Automobily

Kamiony

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

2011
Motoristické sporty v roce 2011
Motoristické sporty v Argentině
Sportovní události v Buenos Aires
Sport v Buenos Aires (provincie)
Sport ve Victorii (Entre Ríos)
Sport v Santa Fe (provincie)
Sport v Córdobě (Argentina)
Sport v Santiagu del Estero (provincie)
Sport v San Miguelu de Tucumán
Sport v Saltě (provincie)
Sport v San Salvadoru de Jujuy
Sport v Catamarce (provincie)
Sport v Chilecitu
Sport v San Juanu (Argentina)
Motoristické sporty v Chile
Sport v Calamě
Sport v Iquique
Sport v Arice
Sport v Antofagastě
Sport v Copiapó
Sportovní události v Argentině
Sportovní události v Chile
Sport v Argentině v roce 2011
Sport v Chile v roce 2011